Changling (kinesiska: 长岭乡, 长岭) är en socken i Kina. Changling ligger i den autonoma regionen Guangxi, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Peking. Changling ligger vid sjön Xiaojiang Shuiku.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Guangxi
WP:Projekt Kina